Вяткинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Вяткинский сельсовет — в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Вяткинский сельсовет — в Каргапольском районе Курганской области.